Westburg este un nume propriu se poate referi la

Companie de radio 

 Westburg Broadcasting Montgomery, LLC, din Carrville, statul .

District civil 

  Districtul civil Westburg, comitatul Buchanan, statul .

Vedeți și 

 Burg (dezambiguizare)
 West (dezambiguizare)

Nume proprii